— японская фамилия. Известные носители:
 Такэути, Дзюнко (род. 1972) — японская сэйю, актриса.
 Такэути, Идзуру (род. 1974) — японский боец смешанного стиля.
 Такэути, Мария (род. 1955) — японская певица.
 Такэути, Наоко (род. 1967) — японская мангака.
 Такэути, Сюнсукэ (род. 1997) — японский сэйю.
 Такэути, Таку (род. 1987) — японский прыгун с трамплина.
 Такэути, Томока (род. 1983) — японская сноубордистка.
 Такэути, Тэйдзо (1908—1946) — японский футболист.